Мурунта́у () — одно из крупнейших в мире месторождений золота. Расположено в горах Мурынтау на юго-западе пустыни Кызылкум, на территории Тамдынского района Навоийской области Узбекистана. Относится к сланцевому типу.

История 
Месторождение открыто в 1958 году, промышленная добыча металла начата 21 июля 1969 года. 

За его открытие группа геологов республики Узбекистан была в 1966 году удостоена высшей награды страны — Ленинской премии. 

В состав группы входили Мордвинцев Юрий Николаевич, начальник партии и Храмышкин Петр Васильевич, старший геолог партии. 

Разработка ведётся Навоийским горно-металлургическим комбинатом.

Описание 
Является ведущим месторождением Зарафшанского золотодобывающего комплекса, который занимает второе место по объёмам золотодобычи (после предприятия «Грасберг» в Индонезии). Для разработки месторождения создан самый большой на планете золотодобывающий карьер (длина — 3,5 км, ширина — 2,7 км, глубина — 600 м).

В 2001 году объём добычи составил 53 тонны в год и 61 тонну в 2014 году. По состоянию на 2007 год остаточные запасы золота оценивались в 1750 тонн.

Посёлок 
При руднике возник одноимённый посёлок городского типа.

Фотогалерея 
Фотографии месторождения и руды:

Примечания

Литература 
 Мурунтов олтин кони —

Ссылки 

 Золотодобыча на сайте mineweb.com.

Месторождения золота
Месторождения Узбекистана
Достопримечательности Навоийской области
География Навоийской области
1966 год в Узбекистане